It's Kind of a Funny Story (boek), roman van Ned Vizzini uit 2006
 It's Kind of a Funny Story (film), verfilming van Anna Boden en Ryan Fleck uit 2010